Григо́рий Алекса́ндрович Меды́нский (настоящая фамилия — Покро́вский; 1899—1984) — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
Григорий Покровский родился а в Козельске (ныне Калужской области) в семье священника.  Детские и юношеские годы провел в медынском сельце Пятница-Городня, где служил священником его отец.  

В 1917 году Григорий Александрович окончил Калужскую гимназию. 

В 1918 году он начал работать в советском государственном аппарате, но вскоре перешел на педагогическую работу в Гремячево Медынского уезда.

В 1919—1929 годах вёл педагогическую работу в Калужской области, на Урале, в Москве. В 1922—1928 участвовал в ликвидации детской беспризорности, в движении безбожников, выступал с антирелигиозными лекциями и докладами.

В 1925 году в журнале «Молодая гвардия» был опубликован его первый рассказ «Мёд». В произведениях Медынского рассматриваются проблемы морали, социальной педагогики.

В 1930 году опубликовал в журнале «Октябрь» первое большое произведение роман «Самстрой» — о строительстве новой жизни и формирование человеческой личности в эпоху Социализма.

В тридцатые годы писатель на новой стройке — среди рабочих и инженеров Московского метрополитена. Его привлекают к работе по созданию «Истории метро», которая пишется по горячим следам событий – листовка, фотографии, стенная печать, дневники метростроевцев.

Первым крупным произведением для старшего школьного возраста стала повесть "Девятый "А"", рассказывающая о светлой поре юности, не омраченной ни испытаниями военного лихолетья, ни превратностями взрослой жизни.

Войну провёл в тылу на пропагандистской работе.

В 1954 году вышла «Повесть о юности», о жизни советских школьников, о процессе воспитания. В 1959 году — повесть «Честь (Преступление Антона Шелестова)». Повесть была подвергнута критике и в переработанном виде вышла в 1960 году отдельным изданием в издательстве «Советский писатель».

Самый известный роман «Марья» посвящён труду колхозниц во время Великой Отечественной войны.

Произведения Григория Медынского переведены на ряд иностранных языков.

Г. А. Медынский умер 22 февраля 1984 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (12 уч.).

Критика 

Впрочем, есть и несколько иная точка зрения (исходящая из перестроечной среды):

Библиография 
 Романы:
 1930 — «Самстрой»;
 1939 — «Девятый „А“»;
 1946 — «Марья» (ч. 1);
 1949 — «Марья» (ч. 2);
 Повести:
 1954 — «Повесть о юности»;
 1959 — «Честь»;
 1967 — «…Таково это „Я“» (журнал «Юность», 1967, № 4) — объединяет цитаты из дневников Дзержинского с авторским комментарием
 Пьесы
«Жизнь и преступление Антона Шелестова» (совместно с В. Токаревым);
 Публицистические книги, основанные на документальном материале:
 1961 — «Не опуская глаз» (2 изд., 1963);
 1963 — «Повелевай счастьем» (совместно с В. Петровым);
 1964 — «Трудная книга»;
 1970 — «Пути и поиски»;
 1973 — «Чему равняется человек?»;
 1975 — «Страдания мысли» (не опубликовано);
 1977 — «Разговор всерьёз»;
 1981 — «Ступени жизни».
 Антирелигиозные брошюры
 1929 — «Есенин — есенинщина — религия»
 1933 — «Религиозные влияния в русской литературе»

Семья 
В 1918 году, работая в Гремячево, Григорий Александрович женился, у него родился сын Владимир, погибший в годы Великой Отечественной войны под Воронежем.

Память 
В первые годы советской власти Григорий Александрович работал в уездных органах власти. В 1991 году сотрудниками Медынского РОВД был установлен памятный знак на месте бывшего села Пятница-Городня, где проживал известный советский писатель и публицист.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за роман «Марья» (1946—1949)
 орден Трудового Красного Знамени и медали

Примечания

Литература 
 
 
 Блинкова М. М. Медынский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4: Лакшин — Мураново. — М.: Сов. энцикл., 1967. — С. 727.
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Персоналии:Медынский район
Похороненные на Ваганьковском кладбище